Cooperstown Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cooperstown Township (Illinois)
 Cooperstown Township (North Dakota)